Новоєго́р'євське () — село, центр Єгор'євського району Алтайського краю, Росія. Адміністративний центр Новоєгор'євської сільської ради.

Населення 
Населення — 5794 особи (2010; 6217 у 2002).

Національний склад (станом на 2002 рік):
 росіяни — 93 %

Джерела

Примітки 

Населені пункти Єгор'євського району
Села Алтайського краю
Районні центри Алтайського краю